La sigla JUP puede referirse a:

Juventud Universitaria Peronista, organización política universitaria de Argentina.
Juventud Uruguaya de Pie, antiguo movimiento estudiantil uruguayo.
Jamiat Ulema-e-Pakistan, partido político pakistaní.
Jupiter Fund Management, fondo de inversión británico.
jup, código ISO 639-3 del idioma judpa.